Ligue 1 2012-13 var den 75. sæson siden rækken blev oprettet. Montpellier var de forsvarende mestre. Turneringensplanen blev offentliggjort i april 2012 og kampene blev fastlagt den 30. maj. Sæsonen begyndte den 10. august og sluttede den 26. maj 2013. En vinterpause stod på fra den 24. december 2012 til den 12. januar 2013.

Stadioner og lokationer

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2012-13
2012-13